Les  sont une tribu d'insectes Hyménoptères de la famille des Ichneumonidae, dans la sous-famille des Ophioninae.

Présentation 
La tribu Crémastides est mentionnée par Nicolas Théobald en 1937.

Bibliographie

Voir aussi 
 l'espèce Cremastus primus

Liens externes

Notes et références 

Ophioninae
Tribu d'Apocrites (nom scientifique)